Isortoq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Isortoq, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland, siehe Isertoq
 Isortoq (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Isortoq (Sisimiut), Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Isortoq (Bucht, Ammassalik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Isortoq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Isortoq (Fjord, Maniitsoq, nördlich), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Isortoq (Fjord, Maniitsoq, südlich) (auch Maniitsup Isortua, Søndre Isortoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Isortoq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Isortoq (Fluss, Sermilik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Isortoq (Fluss, Sioralik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Isortoq (See, Ilulissat) (auch Isortup Tasia, Boyes Sø), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Isortoq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Isortoq (See, Upernavik, Innerit), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Isortoq (See, Sigguup Nunaa), See im Distrikt Upernavik, Grönland